Athos
Athos (mitologia)

Localidades
Athos-Aspis
Nova Athos

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de mitologia